Оленёнок (мн. ч. оленя́та) — детёныш оленя и оленихи. Также может означать:

 «Оленёнок» — повесть (1938) Марджори Роулингс, и её экранизации:
 «Оленёнок» — х/ф, 1946 год, США;
  — т/ф, 1994 год, США.

См. также 
  () — лошадь любого пола возрастом между одним и двумя годами.